Аллах может означать:
 Аллах — арабское обозначение единого Бога в исламе.
 Аллах — река в Эвено-Бытантайском национальном улусе Республики Саха.
 Аллах — река в Алданском районе Республики Саха.

См. также 
 Аллах-Юнь